Облуцкое — озеро в Пчёвжинском сельском поселении Киришского района Ленинградской области России
 Облуцкое — озеро в Пожеревицкой волости Дедовичского района Псковской области России, второе название Иваньковского озера